El término Chautauqua puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Chautauqua, en el estado de Nueva York.
Chautauqua, en el estado de Kansas.